Németh Nándor (1910–1978) grafikusművész
 Németh Nándor (1975) geográfus, településfejlesztő
 Németh Nándor (1999) úszó

Jegyzetek